Коминтерн (Красносулинский район) — хутор в Красносулинском районе Ростовской области:

 Коминтерн — входит в Гуково-Гнилушевское сельское поселение
 Коминтерн — входит в Киселевское сельское поселение